Склад збірної Бразилії на чемпіонаті світу 2010 року

	

Докладніше...<noinclude>

Бразилія
Бразилія 2010